Жирослав — мужское личное имя славянского происхождения.

Известные носители имени

Древняя Русь 
 Жирослав — новгородский посадник в 70-х гг. XII в.
 Жирослав — новгородский тысяцкий в 1257—1264 гг.
 Жирослав — лидер галицкой боярской оппозиции, уехавший в 1226 г. вместе с князем Изяславом в Венгрию.
 Жирослав Андреевич — боярин, киевский тысяцкий в 1159 г.
 Жирослав Михайлович — владимирский воевода 1238 г.

Польша 
 Жирослав I — Вроцлавский епископ в 1112—1120 гг.
 Жирослав II — Вроцлавский епископ в 1170—1198 гг.

На берестяных грамотах 
Имя часто упоминается в Новгородских берестяных грамотах № 67, 573, 657 — как Жирослав, № 115, 434, 851 — Жирочка, Жирочь, Жирачь, № 237 — Жироша и др.

См. также 
 Жирославка

Литература 
 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 872 с.
 Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имён. — СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1903. — 857 с.
 Янин В. Л. Новгородские посадники. — М.: Языки славянских культур, 2003. — 512 с.

Имена славянского происхождения
Древнерусские общеславянские имена